

Антошкино — присілок, Селтинський район, Удмуртія
 Антошкино — присілок, Шуміхинський округ, Курганська область